Die englische Abkürzung  steht für , vereinzelt auch , zu dt. computerunterstützt, rechnergestützt oder ähnlich – wobei das x ein Platzhalter für verschiedene Buchstaben darstellt, die als Abkürzung für einzelne Ablaufabschnitte und Technologien der Produktion stehen. CAx umfasst die fertigungsbezogene angewandte Informatik in der Produktionswirtschaft und das Product-Lifecycle-Management.

Wichtige Abkürzungen aus der CAx-Welt sind:
 CAD, computer-aided design, rechnerunterstützte Konstruktion
 CAE, computer-aided engineering, rechnergestützte Entwicklung
 CAI, computer-aided innovation, rechnergestütztes Erfinden (auch CAI computer-aided industry bzw. CIM, computer-integrated manufacturing)
 CAM, computer-aided manufacturing, rechnergestützte Fertigung
 CAP, computer-aided planning, rechnergestützte Planung
 CAPP, computer-aided process planning, rechnergestützte Fertigungsplanung
 CAQ, computer-aided quality assurance, rechnergestütztes Qualitätsmanagement
 CAS, computer-aided styling, rechnergestützte Gestaltung
 CAT, computer-aided testing, rechnergestütztes Testen

Auch Kombinationen sind üblich:
 so spricht man allgemein bei CAD/CAM über den Vorgang, das auf Computern entwickelte Entwurfsmodell direkt elektronisch an die Fertigung zu übermitteln, und umgekehrt auch Fragestellungen der Fertigung, wie auch der Funktion schon durch Simulation in den Entwurfsprozess einfließen zu lassen.
 CAS/CAD steht für die gesamte ästhetische und funktionelle Formgebung (Styling und Design, Form & Function)

Speziell in diversen Branchen spricht man auch von:
 CAAD, computer-aided architectural design, rechnergestützte Architekturmodellierung
 CASE, computer-aided software engineering, rechnergestützte Softwareentwicklung in der IT-Branche

Ferner sind noch folgende Abkürzungen in der CAx-Welt relevant:
 CIM, computer-integrated manufacturing, computerintegrierte Produktion (auch CAI computer-aided industry)
 KBE, knowledge-based engineering, wissensbasierte Konstruktion
 CNC, computerized numerical control, numerische Steuerung, das heißt Computersteuerung, für Fertigungsmaschinen
 CAS, rechnergestützte Standardisierung
 VR, Virtual Reality, Virtuelle Realität/Simulation
 DMU, Digital Mock Up, digitales Versuchsmodell
 RP, Rapid Prototyping, schnelle Prototypenentwicklung (auch in der Softwareentwicklung für schnelles Prototyping)
 PDM, product-data-management, Verwaltung von Produktdaten
 ERP, Enterprise-Resource-Planning, Planung und Steuerung von Ressourcen

Angewandte Informatik
Produktionswirtschaft
CAx
Abkürzung